Йола () — город на востоке Нигерии, столица штата Адамава.

Население — 88 500 чел. (2004).

Расположен у реки Бенуэ и примерно в 800 км выше её впадения в р. Нигер.

До 1955 года город состоял из двух районов: старой Йола, где находится резиденция эмира и новой части Йола-Джимета (ныне выделена в отдельный город).
Большое влияние на возникновение и развитие Йола-Джимета оказали европейцы, которыми здесь в 1980 году был сооружен мост на р. Бенуэ, построены новые дороги, коттеджи и др.

Большая часть торговли в Йола теперь переместилась в город Джимета.

Во второй половине сезона дождей — с июля по октябрь река Бенуэ доступна для судоплавания.

В районе Йола производится сбор арахиса, хлопка, шкур животных, которые отправляются для сбыта в дельту реки Нигер в порты Буруту и Варри.

Развита торговля сорго, просом, орехами, сладким картофелем, рисом, сахарным тростником, арахисом, луком, перцем, индиго, рыбой, крупным рогатым скотом, козами, птицей, овцами и хлопком.

Климат

История 

Название города происходит от слова yolde, что на языке фула означает поселение на возвышении. Йола была основана в 1841 году и развивалась, как административно-политический центр эмирата Адамава, когда основатель эмирата Фула — Моддибо Адама (англ. Modibbo Adama), заложил поселение Йола для джихада Фульбе против обитавших здесь коренных народов Бата (Battа) и Вере (Verre).

В 1891 году лейтенант Луи Мизон, убедил эмира признать французские территориальные претензии. К 1893 году англичане распространили свой контроль над этой частью эмирата, и вскоре после этого «Royal Niger Company» создала торговое представительство в городе. В 1901 году эмир Lauwal Zubeiru заставил компанию покинуть Йола, но после вмешательства британских экспедиционных частей — положение британцев и «Royal Niger Company» было восстановлено.

В 1914 году немецкие колонизаторы вторглись в Йола из Камеруна, но англичане город удержали.

В городе расположены Федеральный технологический университет (основан в 1981 г.), центральная мечеть и Римско-католический костёл.

Построен аэропорт.

Ссылки 
 Encyklopedia Britannica. Yola

Города Нигерии
Столицы штатов Нигерии